Lamadrid es una localidad argentina ubicada en el Departamento Graneros de la Provincia de Tucumán. Se encuentra en el cruce de la Ruta Nacional 157 y la Ruta Provincial 308. La ruta 157 la vincula al norte con Simoca y al sur con Frías, la ruta 308 la comunica al oeste con Graneros, cabecera del departamento

Historia 
La localidad tuvo su época de auge con la construcción de la estación de ferrocarril (Estación La Madrid) del Ramal CC del Ferrocarril General Belgrano, que la comunicaba al norte con San Miguel de Tucumán; la estación de estilo inglés y una pasarela peatonal lucen desmedidas para el movimiento actual de la estación. La estación fue habilitada en 1889.

Inundaciones de 2017 
El 3 de abril de 2017 el 80% del pueblo estaba evacuado debido a intensas lluvias que inundaron gran parte de la localidad. Además se sumó el desborde del Dique Escaba en la Provincia de Tucumán, lo que provocó el desborde del río Marapa y por consiguiente el anegamiento en toda la zona.

Población 
Cuenta con , lo que representa un incremento del 15% frente a los  del censo anterior.

Toponimia 
Debe su nombre a Gregorio Aráoz de Lamadrid, militar tucumano y líder del partido unitario. El nombre del pueblo se escribe separado (La Madrid), indiferentemente del apellido del Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid.

Municipio 
El ejido municipal limita al norte con la localidad de Monteagudo, al sur con Taco Ralo, al noroeste con la ciudad de Graneros, al suroeste con el paraje de Los Sauces y al noreste con los últimos vestigios de El Bañado, y el paraje de Las Lomitas, y al sureste con Las Animas, La Esperanza, Barrancas, la cola del Dique El Frontal y demás parajes que se extienden hasta la zona de Árboles Grandes. Aproximadamente cuenta con una superficie de 569,50 kilómetros cuadrados. 

Abarca las siguientes poblaciones y parajes: Amumpa, Árbol Blanco, Árboles Grandes, Barrancas, Carril Pozo, Chañar Pozo, Chañaritos, Dos Pozos, El Bañado, El Espinal, El Mojón, El Moye, El Rodeo, Estancia El Oasis, Estancia Soria, La Barranca, La Cañada, La Costa, La Esperanza, La Esquina, La Loma, La Lomita, Laguna Larga, Las Animas, Las Lomitas, Las Parritas, Las Zanjitas, Los Albornoz, Los Cercos, Los Chañaritos, Los Córdoba, Los Galván (o Puesto Los Galván), Los Hornitos, Los Jerez, Los Ranchillos, Los Puestos, Los Ruiz, Los Saracho, Los Sauces, Ojo de Agua, Palampa, Palo Seco, Pampa Mayo, Pampa Rosa, Paso de la Tala, Paso de Roldán (o Paso Los Roldán), Paso El Mistol (o El Mistol), Paso Grande, Pirhuas, Paso de la Orilla, Pozo Grande, Puesto El Belén, Puesto Viejo (o Embalse Río Hondo), Río Hondo, Saracho, Sol de Mayo, Tala Caída, Tala Vizcarra, Tres Pozos, Villa Pugio, Vuelta La Barranca, Yana Mayo y Yasi Mayo.

Referencias 

Localidades de Tucumán
Departamento Graneros
Epónimos de Gregorio Aráoz de Lamadrid
Comunas rurales de Tucumán